

Гарлінген — місто, штат Техас
 Гарлінген — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі